Пилипівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Пилипівська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Пилипівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Пилипівська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Пилипівська сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район